De negende editie van het Oceanisch kampioenschap hockey werd in oktober 2015 gehouden in het Nieuw-Zeelandse Stratford. Bij de mannen deden vier teams mee, bij de vrouwen drie. Net als bij de acht eerdere edities won Australië bij de mannen. Bij de vrouwen prolongeerde Australië de titel. De winnaars plaatsten zich tevens direct voor de Olympische Spelen van 2016.

Mannen

Groepsfase

Om de derde plaats

Finale

Eindrangschikking

Vrouwen

Groepsfase

Finale

Eindrangschikking

2015
Hockey in Nieuw-Zeeland
Hockey in 2015
Sportevenement in Nieuw-Zeeland